

Artes 
 Os Sofrimentos do Jovem Werther — romance do escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe
 Werther (ópera) — ópera do compositor francês Jules Massenet, baseada na obra de Goethe

Topônimos 
 Werther (Turíngia) — município da Alemanha, localizado no estado da Turíngia
 Werther (Vestfália) — cidade da Alemanha, localizada no estado da Renânia do Norte-Vestfália

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de literatura
Desambiguações de teatro